Пухново — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Административный центр Пухновской волости.

Расположена в 41 км к югу от райцентра Кунья.

Численность населения 289 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района